Outrun ist
eine andere Schreibweise für Out Run, ein Arcade-Rennspiel
Outrun (Sportmagazin), ein Magazin für Sportler mit Behinderung